Super Pop é uma revista adolescente publicada em vários países da Europa. Entre eles estão Suíça, Portugal, Espanha, Alemanha, entre outros. É uma revista especialmente direccionada para as raparigas adolescentes, onde estas podem mandar comentarios, bem como sugestões e esclarecer duvidas.

Revistas de Portugal
Revistas para adolescentes